Příjmení Tvrdík (Tvrdíková) nosí více různých osobností:

mužský tvar
 Jan Tvrdík (* 1957) – český politik z Ústí nad Labem
 Jaroslav Tvrdík (* 1968) – český politik, mluvčí a lobbista
 Michal Tvrdík (* 1979) – český hokejista
 Milan Tvrdík (* 1953) – český germanista
 Pavel Tvrdík (* 1956) – český vysokoškolský pedagog
ženský tvar příjmení
 Jiřina Tvrdíková (1923–2011) – zdravotnice 1. československého armádního sboru v Buzuluku, po válce prodavačka v samoobsluze

Česká příjmení